|}

Nottingham Express Transit (kurz NET) ist ein modernes Straßenbahnsystem, das die englische Stadt Nottingham und deren Vororte erschließt. Es wurde am 9. März 2004 von Verkehrsminister Alistair Darling eröffnet und kostete 200 Millionen Pfund. Zwischen den ersten Plänen und der Eröffnung lagen 16 Jahre.

Die Straßenbahn wird von Nottingham Trams Ltd. im Auftrag des Tramlink-Nottingham-Konsortiums betrieben und verwaltet.

Geschichte 
Pferde- und Dampfstraßenbahnen verkehrten in Nottingham von 1875 bis 1897. 1897 wurde die Elektrifizierung des Netzes vorgenommen. Betrieben wurde die erste Generation der Straßenbahn in Nottingham bis 1936.

Streckennetz

Phase 1 
Die 2004 eröffnete Straßenbahnstrecke beginnt am Hauptbahnhof von Nottingham, südlich des Stadtzentrums, führt nordwärts nach Hucknall und ist 14 km lang. Vier Kilometer liegen auf Straßen und zehn führen entlang von Eisenbahnstrecken. Nördlich des Stadtzentrums gibt es eine kurze Zweigstrecke nach Phoenix Park. An mehreren Haltestellen gibt es Park-and-ride-Einrichtungen.

Phase 2 
Es gab bereits während Phase 1 Erweiterungspläne für zwei neue Linien unter dem Projektnamen NET Phase Two. Die eine sollte in südwestlicher Richtung nach Chilwell weiterführen und die University of Nottingham erschließen (sie führt bis Toton, die andere nach Wilford und Clifton). Die Verträge mit dem Konsortium Tramlink Nottingham sollten ursprünglich im September 2011 geschlossen werden, die Eröffnung war für 2014 geplant gewesen. Sie fand durch verschiedene Verzögerungen schließlich am 25. August 2015 statt. Damit sollen die Straßen weiter entlastet werden und jährlich vier Millionen Pkw-Fahrten überflüssig werden.

Fahrzeuge 
Die von Bombardier Transportation gebauten Straßenbahnwagen verkehren während der Hauptverkehrszeit alle fünf Minuten.

Weblinks 

 Offizielle NET-Website
 Bilderseite über Nottinghams Straßenbahn bei public-transport.net

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Straßenbahnsystem (England)
Verkehr (Nottingham)